NGC 5126 (другие обозначения — ESO 444-28, MCG -5-32-10, PGC 46910) — галактика в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5126
Центавр (созвездие)